Schemjakin ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Iwanowitsch Schemjakin (1929–2009), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Michail Michailowitsch Schemjakin (* 1943), sowjetisch-französisch-US-amerikanisch-russischer Bildhauer und Regisseur